Selon le contexte, Hors-bord représente :
 Hors-bord, un terme maritime désignant tout ce qui se trouve au-delà du bord du bateau ou du navire.
 Hors-bord, un système de propulsion utilisé sur des bateaux. 
 Hors-bord, une série de livres d'artiste de Frédéric Clot et Arnaud Robert.
 Hors-bord, magazine français consacré au bateau transportable.
 Hors-bord C-67, un film américain en noir et blanc de D. Ross Lederman, sorti en 1932.